Por Olimpíadas de 1924 você pode estar procurando:

Jogos Olímpicos de Verão de 1924, em Paris.
Jogos Olímpicos de Inverno de 1924, em Chamonix.

Desambiguação
Desambiguações de esportes